О́круг Ван-Занд () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нём проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Кантон.

История 
Округ Ван-Занд был сформирован в 1848 году из части округа Хендерсон. Он был назван в честь Исаака Ван Занда, члена Конгресса Республики Техас.

Примечания

Ссылки 

Округа Техаса
Появились в 1848 году в США